Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1923 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 11 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Esna Boyd et Sylvia Lance Harper battent Margaret Molesworth et Beryl H. Turner en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1923
Australie Double dames
1923 en Australie
Compétition de tennis à Brisbane